Domingo Bonet Espasa (Vinaixa, Lleida, 4 d'agost de 1841 - Barcelona, 22 d'abril de 1931) fou un guitarrista i compositor català.

Biografia 
Domingo Bonet Espasa va néixer a Vinaixa, Lleida, l'any 1841. Essent molt jove es va traslladar a Barcelona, on va compaginar la seva dedicació professional a la guitarra amb la literatura. Abans de cumplir els vint anys va ser nomenat professor de guitarra de l'Escola Municipal de Cecs de la ciutat comtal, així com a professor auxiliar gratuït de Literatura al mateix establiment. Aquests càrrecs (segons Domingo Prat) li van ser confirmats el 30 d'octubre de 1861. Durant els anys 1897 i 1898 va donar classes de guitarra, sense sou, al Conservatori del Liceu, un treball que, segons Prat, va haver de deixar per atendre a les seves feines oficials. Al 1900 va ocupar el càrrec de professor d'Instruments de Plectre en la Societat Lira Orfeu. Es va jubilar el dia 24 de juny de 1922 del seu lloc de professor de la mencionada Escola de Cecs, raó per la qual va ser objecte d'un homenatge per part dels seus companys d'ensenyança. Com a part important d'aquest homenatge, en el que prenien part activa la comissió de cultura de l'Ajuntament i l'Associació d'Obrers i Empleats Municipals, se li va dedicar el número 139 de El Obrero Municipal, òrgan dels empleats municipals barcelonesos. Segons la nota que s'incerta al Diccionari de la música ilustrat, va cultivar a més la pintura, realitzant els seus estudis amb el mestre Pere Borrell. Producte del seu pinzell són algunes teles de singular valor disseminades entre les seves amistats.

Obres 
Veu i guitarra

 Guajira (OT)

Guitarra

 Amistad, Gav (Madrid, Biblioteca Fortea)
 Gratitud, Maz (Madrid, Biblioteca Fortea)

Referències 
Músics catalans

Bibliografia 
 DBG
 DMI